

Patronymes 
Troussov (masculin ; ) ou Troussova (féminin ; ) est un patronyme russe porté par plusieurs personnalités (par ordre alphabétique) :
 Alexandra Troussova (2004-), patineuse artistique russe
 Kirill Troussov (1982-), violoniste classique allemand
 Nikolaï Troussov (1985-), coureur cycliste russe

Musique 
 Messages de feu Demoiselle R.V. Troussova, cantate de György Kurtág

Patronyme russe